Jméno a příjmení Zdeněk Kopecký má více nositelů:

 Zdeněk Konečný (1949–2009) –  český fotbalista
 Zdeněk Konečný (1936) (* 1936) –  český basketbalista, hráč Zbrojovky Brno
 Zdeněk Konečný (PhDr.) (1929-1970) – český PhDr., CSc., docent katedry dějin Sovětského svazu a jihovýchodní Evropy a publicista